Le patronyme français Vesque est la forme déglutinée de Levesque, c'est-à-dire l'évêque.

Julien-Joseph Vesque (1848-1895), naturaliste et botaniste français ;
Juliette Vesque (1881-1962), peintre française ;
Marthe Vesque (1879-1949), peintre française.

Johann Vesque von Püttlingen (1803-1883), compositeur autrichien.

Lien externe 

Patronyme normand